Salers steht für:

 Salers, Gemeinde in Frankreich
 Salers-Käse, Käsesorte
 Salers-Rind, Rinderrasse